Футбольна ліга в сезоні 1972/73 — 74-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Ліверпуль», це вже 8-ий трофей ліверпульців.

Перший дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Основний склад чемпіонів:
 вр Рей Клеменс
 зх 
 зх 
 зх 
 зх Томас Сміт
 пз Іан Каллаган
 пз Пітер Кормак
 пз 
 пз Емлін Г'юз
 пз Браян Голл
 нп Кевін Кіган
 нп Джон Тошак
Тренер Білл Шенклі

Другий дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Третій дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Примітки

Посилання 
 rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія